Ordis kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ordis (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Ordis (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar